San Filippo Neri si può riferire a:
 San Filippo Neri, santo Italiano;
 Ospedale San Filippo Neri, Ospedale di Roma;
 Stazione San Filippo Neri della Linea ferroviaria FR3 di Roma;
 Quartiere San Filippo Neri di Palermo, precedentemente conosciuto col nome di ZEN.